Pieve di San Donnino (Villamagna) (Bagno a Ripoli)
 Pieve dei Santi Giovanni Battista e Felicita (Volterra)